Speak Like a Child, sixième album du jazzman Herbie Hancock sorti en 1968 ;
 Speak Like a Child, chanson de The Style Council sortie en 1983.